Лос Перос има више значења:

 Лос Перос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Перос (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Перос (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику